Вавер может означать:

Топонимы 
 Вавер (Нидерланды) —населённый пункт в провинции Северная Голландия, часть общины Аудер-Амстел.
 Вавер (Польша) — район Варшавы.

Персоналии 
 Вавер, Ян (1672—1728) — лютеранский священнослужитель и серболужицкий культурный делатель.